УЕФА Лига шампиона 1995/96. је 41. сезона одржавања овог најважнијег клупског такмичења УЕФА савеза, а 4. сезона од реорганизације овог такмичења и промене назива у УЕФА Лига шампиона. 

Финале је одиграно 22. маја 1996. на стадиону Олимпико у Риму, где је Јувентус након бољег извођења једанаестераца победио Ајакс, освајача трофеја из претходне сезоне, и тако освојио други трофеј Купа шампиона.

Ово је била прва сезона у којој се за победу додељивало три уместо два бода, као у претходним сезонама.

Квалификације 
Прве утакмице су одигране 9. августа, а реванши 23. августа 1995.

|}
1 Динамо Кијев је победио Олборг у двомечу, али су након њиховог првог меча групе А против Панатинаикоса били оптужени за неуспели покушај да пре меча подмите судију Антонија Лопеза Нијета. Упркос жалби, они су избачени из такмичења од стране УЕФА и било им је забрањено учешће у наредне две године. Олборг их је заменио у групи А, а Динамова казна је на крају смањена на само једну (тренутну) сезону.

Такмичење по групама 
Такмичење по групама је играно од 13. септембра 1995. до 6. децембра 1995.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Четвртфинале 
Прве утакмице су одигране 6. марта, а реванши 20. марта 1996.

|}

Полуфинале 
Прве утакмице су одигране 3. априла, а реванши 17. априла 1996.

|}

Финале

Најбољи стрелци 
Не укључује квалификационе мечеве.

Види још 
 Куп победника купова у фудбалу 1995/96.
 УЕФА куп 1995/96.

Референце и објашњења

Спољашње везе 
 Сезона 1995/96. на сајту УЕФА
 Резултати Купа шампиона
 Спортска историја 1995/96.

Сезоне УЕФА Лиге шампиона
Сезона 1995/96. у УЕФА такмичењима